Группа F на чемпионате Европы по футболу 2016 — одна из шести групп группового этапа финальной части Чемпионата Европы.

В группу F попали сборные Португалии, Австрии, Венгрии, а также дебютант Чемпионата Европы — сборная Исландии.

Первые матчи в группе сыграны 14 июня, заключительные — 22 июня 2016 года. Все шесть матчей состоялись в разных городах Франции.

Турнирная таблица 

 Примечание. При равенстве очков и ничьей в личной встрече сборная Венгрии по итогам группового турнира стоит в таблице выше сборной Исландии вследствие лучшей общей разницы мячей (пункт e статьи 18.01 Регламента проведения Чемпионата Европы 2016).

Сборные

Сборная Португалии — серебряный призёр Чемпионата Европы 2004.

В отборочном турнире португальцы заняли первое место в группе I, набрав 21 очко, проиграв лишь один матч.

Сборная Исландии — дебютант чемпионатов Европы.

В отборочном турнире исландцы заняли второе место в группе A, набрав 20 очков, пропустив вперёд только сборную Чехии, при том, что в этой же группе играли Турция и Нидерланды.

Для сборной Австрии это второй чемпионат Европы.

В отборочном турнире австрийцы заняли первое место в группе G, лишь раз сыграв вничью (со сборной Швеции, также пробившейся в финальный турнир), и выиграв оставшиеся матчи.

Сборная Венгрии — бронзовый призёр Чемпионата Европы 1964.

В отборочном турнире венгры заняли третье место в группе F и вышли в финальную часть турнира, дважды обыграв сборную Норвегии в стыковых матчах (1:0, 2:1).

1 тур

Матч № 11. Австрия — Венгрия

Матч № 12. Португалия — Исландия

2 тур

Матч № 23. Исландия — Венгрия

Матч № 24. Португалия — Австрия

3 тур

Матч № 33. Исландия — Австрия

Матч № 34. Венгрия — Португалия

Примечания

Ссылки 
 Группа F на официальном сайте Uefa.com

Группа F